Селдон:

Персоналии 
Фамилия
 Селдон, Брюс (род. 1967) — американский боксёр-профессионал, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA (1995—1996).
 Селдон, Пол (род. 1954) — британский палеонтолог, исследователь ископаемых членистоногих. Профессор.
 Вымышленные
 Гэри (Хари) Селдон — вымышленный персонаж, герой серии научно-фантастических романов Айзека Азимова «Основание».

Другое 
 Пролив Селдона — узкий участок жидкости в углеводородном море Кракена на Титане, спутнике Сатурна.

См. также 
 Селден